Rue Brûlée (Reims)
 Rue Brûlée (Strasbourg)